Chiattone ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Chiattone (1856–1904), Schweizer Bildhauer
 Giuseppe Chiattone (1863–1954), Schweizer Bildhauer
 Mario Chiattone (1891–1957), Schweizer Architekt